Gangsta Pimpin' — п'ятий студійний альбом американського репера Дрю Дауна, виданий 26 лютого 2002 р. лейблом C-Note Records. Виконавчі продюсери: Кріс Гікс, Ерік Л. Брукс. Мастеринг: Том Бейкер.

Gangsta Pimpin' мав вийти на Ruthless Records, однак виконавця засудили до 16 місяців ув'язнення, термін угоди вийшов. Репер згадує це на початку альбому.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Дрю Дауна
Англомовні музичні альбоми